Пётр Жданов:
 Жданов, Пётр Сергеевич (1903—1949) — советский энергетик, специалист в области электрических систем, лауреат Сталинской премии (1947).
 Жданов, Пётр Тимофеевич (1921—2009) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, красноармеец.